Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Anders Järryd che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Wally Masur 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Anders Järryd (campioni)

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Wally Masur (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1985